Strum (Wisconsin)
Dana Strum

Ou ainda:
Rio Struma
Sturm

Desambiguação